10 жіноча шахова Олімпіада тривала з 29 жовтня по 16 листопада 1982 року в швейцарському місті Люцерн. Жіноча шахова Олімпіада проходила разом з 25 чоловічою.

У змаганнях взяли участь 45 команд (Швейцарія була представлена двома командами. Домініканська Республіка - вибула), у складі яких було 176 шахісток, серед яких 11 гросмейстерів, 37 міжнародних майстрів та 1 майстер ФІДЕ.

Турнір проходив за швейцарською системою. Команди зіграли 14 турів.

Місця визначались за: 1. Кількістю очок. → 2. Коефіцієнтом Бухголця. → 3. Кількістю командних очок (КО).

Контроль часу: 40 ходів за 2 години 30 хвилин, потім 60 хвилин на наступні 16 ходів.

Підсумкова таблиця 
 М — місце.
 Б — Коефіцієнт Бухгольца.
 Очки — сума набраних очок усіма шахістами (1 за перемогу шахіста, ½ за нічию, 0 — за поразку).
 КО — неофіційні командні очки, набрані всією командою (2 за перемогу команди, 1 — нічия, 0 — поразка).
 Курсивом — місце суперника.
 () — сума набраних очок у матчі всіма шахістами.
 К — додаткові команди.

Примітки

Джерела
 OlimpBase 

Шахові олімпіади
1982 у шахах
Шахові змагання у Швейцарії
Спорт у Люцерні
Жовтень 1982
Листопад 1982